Fritz Schneider – pallanuotista tedesco
Fritz Schneider – sciatore svizzero